(31 березня 1906 — 8 липня 1979) — японський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1965 року «За фундаментальні роботи із квантової електродинаміки, що мали глибокі наслідки для фізики елементарних часток» спільно з Дж. Швінгером і Р. Фейнманом.

Див. також 
 Квантова електродинаміка

 6919 Томонаґа — астероїд, названий на честь вченого.

Примітки

Посилання 
 ТОМОНАГА (Tomonaga), Синітіро 
 Інформація з сайту Нобелівського комітету 
 С.-І. Томонага. «Розвиток квантової електродинаміки». Нобелівська лекція , Успехи физических наук, том 91, випуск 1, січень 1967
 

Японські фізики
Фізики-теоретики
Японські Нобелівські лауреати
Випускники Кіотського університету
Люди, на честь яких названо астероїд
Члени Шведської королівської академії наук

Уродженці Токіо